Il doppio maschile  del torneo di tennis China Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tommy Ho e Kent Kinnear che hanno battuto in finale David Adams e Andrej Ol'chovskij 7-6, 6-3.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (quarti di finale)

 Jim Grabb /  Alex O'Brien (semifinali)
 Rick Leach /  Brett Steven (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

1994 Salem Open-Beijing

China Open 1994